Зла́ковые му́хи, или злаковые мушки  — семейство насекомых из отряда двукрылых, подотряда короткоусых. Около 3500 видов (в том числе из Балтийского янтаря), в фауне России не менее 500 видов.

Описание 
Длина от 1 до 8 мм. В основании крыла, ближе к его заднему краю, нет задней основной и анальной ячеек; субкостальная жилка либо неразвита, либо отсутствует; анальная жилка также не развита. Переднегрудь обычно с тёмными продольными полосами. Мухи мелких размеров, имеют обычно чёрную, серую или жёлтую окраску, часто с чёрными полосками на среднеспинки.

Экология 
Растительноядные; встречаются хищные виды и сапрофаги. Личинки большинства видов развиваются в стеблях, чем вредят растениям, в том числе и зерновым. Некоторые тропические виды являются переносчиками гнойничковых заболеваний, конъюнктивита, фрамбезии.

Филогения 
Схема филогенетических взаимоотношений Злаковых мух с другими группами их надсемейства Carnoidea показана ниже на схеме:

См. также 
 Шведская муха овсяная

Примечания

Литература 
 Нарчук, Э. П. 1987. Злаковые мухи (Diptera: Chloropoidea) их система, эволюция и связи с растениями. Труды Зоологического института РАН. Л.: Наука, Том 136. С.1-280. ISSN 0206-0477
 Nartshuk, E. P.  A check list of the world genera of the family Chloropidae (Diptera, Cyclorrhapha, Muscomorpha). Zootaxa, 2012, 3267: 1-43. Preview (ISSN 1175-5326)

 
Семейства насекомых